Бенуса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 173,08 км². Население — 601 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона